Петропавловська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Петропавловська волость — Богучарського повіту Воронезької губернії;
 Петропавловська волость — Курського повіту Курської губернії.

Див. також 
 Петропавлівська волость